Кубок Императора 2014 года () — 94-й розыгрыш Кубка Императора, старейшего и важнейшего кубкового соревнования Японии среди футбольных клубов.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 

Страница турнира на сайте Японской футбольной ассоциации 
Статистика кубка на сайте soccerway.com 

2014
Спорт в Японии в 2014 году
Япония
Национальные футбольные кубки в сезоне 2014